

Persone 
 François Savary de Brèves (1560-1628) – orientalista e diplomatico francese
 Jacques Savary (1622-1690) – mercante, funzionario e trattatista francese
 André Daniel Savary (1743-?) – contrammiraglio francese
 Claude-Étienne Savary (1750-1788) – orientaliste francese, pioniere dell'egittologia
 Jean Julien Michel Savary (1753-1819) – uomo politico francese
 Louis-Jacques Savary (1755-1831) – uomo politico francese
 Anne Jean Marie René Savary (1774-1833) – generale francese della Rivoluzione e dell'Impero, ministro della Polizia, duca di Rovigo
 Félix Savary (1797-1841) – astronomo francese
 Charles Savary (1845-1889) – avvocato e uomo politico francese
 Léon Savary (1895-1968) – scrittore e giornalista svizzero
 Alain Savary (1918-1988) – uomo politico francese
 Robert Savary (1920-2000) – artista pittore francese, I al Grand Prix di Roma ex æquo nel 1950
 Gilberte Savary (1921-1992) – attore francese
 Anne-Catherine Menétrey-Savary (1938-) – personalità politica svizzera
 Jérôme Savary (1942-2013) – attore, regista argentino e direttore di teatro in Francia
 René-Paul Savary (1953-) – uomo politico francese
 Jeanne Savary (1966-) – attrice francese
 Géraldine Savary (1968-) – personalità politica svizzera
 Charlotte Savary (1979-) – autore-compositore-interprete francese
 Paul Savary (1982-) – giocatore di hockey sul ghiaccio svizzero
 Gaëlle Savary, attrice specializzata nel doppiaggio
 Gilles Savary (1954-) – uomo politico francese

Altro
 Savary – famiglia francese, i cui membri furono possessori della signoria di Bourgogne (Saône-et-Loire), che dalla Famille de Damas, passa nel XVI secolo in quella di Savary. Elevata a marchesato con lettera del febbraio 1625, in favore di François Savary, signore di Brèves, questa passa nel XVIII secolo alla Famille de Langeron:

Savary Island – isola turistica del Canada dello Stretto di Georgia nella provincia della Columbia Britannica, a nord di Vancouver